Lerena ist der Familienname folgender Personen:

 Dumas Lerena (1930–2009), uruguayischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Kevin Lerena (* 1992), südafrikanischer Boxer im Cruisergewicht